Archistilbia är ett släkte av fjärilar. Archistilbia ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandspinnare
Archistilbia